Chiusano steht für:

 Chiusano d’Asti, eine Gemeinde in der italienischen Provinz Asti, Region Piemont
 Chiusano di San Domenico, eine italienische Gemeinde in der Provinz Avellino, Region Kampanien